Albrecht II van Namen (ca.1000-ca.1063), graaf van Namen (1031-ca.1063)
 Albrecht II van Brandenburg (ca.1175-1220), markgraaf van Brandenburg (1205-1220)
 Albrecht II van Weimar-Orlamünde, graaf van Weimar-Orlamünde (1206-1245)
 Albrecht II van Meißen (1240-1314), landgraaf van Thüringen (1265-1294) en markgraaf van Meissen (1288-1292)
 Albrecht II van Saksen (ca.1250-1298), hertog van Saksen-Wittenberg (1260-1298)
 Albrecht II van Brunswijk, hertog van Brunswijk-Göttingen (1279-1318)
 Albrecht II van Oostenrijk (1298-1358), hertog van Oostenrijk (1330-1358), hertog van Stiermarken, hertog van Karinthië (1335-1358)
 Albrecht II (Rooms-koning) (1397-1439), Rooms-koning (1437-1439), koning van Bohemen, koning van Hongarije, erfhertog van Luxemburg